Antônio Dias kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Antônio Dias (ort), Minas Gerais, 
 Antônio Dias (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar